De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2002 van D66 was als volgt:

De lijst
vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

Thom de Graaf - 371.033 stemmen
Roger van Boxtel - 33.360
Boris Dittrich - 23.681
Francine Giskes - 25.200
Bert Bakker - 1.445
Ursie Lambrechts - 3.803
Vivien van Geen - 2.574
Boris van der Ham - 2.137
Hein Westerouen van Meeteren - 1.065
 Michiel Verbeek - 1.015+
Fatma Koşer Kaya - 2.922+
Francisca Ravestein - 1.879
 Ageeth Telleman-Kraan - 958
 Dennis Hesseling - 279
Ingrid van Engelshoven - 1.305
 Hans Crebas - 227
 Ruud Coolen-van Brakel - 402
 Floor Kist - 561
Michiel Scheffer - 319
 Frits van der Schans - 203
 Simone Filippini - 494
 Bart Slagter - 299
 Dick Ross - 425
 Lia de Ridder - 666
Paul Wessels - 439+

Regionale kandidaten
De plaatsen 26 t/m 30 op de lijst waren per kieskring verschillend ingevuld.

D66
Lijsten van D66-politici